Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1970 – cykl turniejów żużlowych, mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł obronił Nowozelandczyk Ivan Mauger, któremu jako jedynemu zawodnikowi udało się go zdobyć trzy razy z rzędu.

Po raz pierwszy w Polsce odbył się Finał Światowy, gdzie zdobyli medale Polacy Paweł Waloszek – (srebro) i Antoni Woryna – (brąz). O medale walczyli również inni rodacy Henryk Glücklich, Andrzej Wyglenda, Jan Mucha, Zygfryd Friedek i rezerwowy Edmund Migoś. Polacy jako gospodarze nie musieli uczestniczyć w eliminacjach.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Miśnia (1) 
 9 maja 1970 r. (sobota),  Miśnia

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych

Miszkolc (2) 
 10 maja 1970 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych

Graz (3) 
 10 maja 1970 r. (niedziela),  Graz

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych

Zagrzeb (4) 
 10 maja 1970 r. (niedziela),  Zagrzeb

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Półfinały

Pardubice (1) 
 6 czerwca 1970 r. (sobota),  Pardubice

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Bydgoszcz (2) 
 7 czerwca 1970 r. (niedziela),  Bydgoszcz

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Jurij Czekranow zastąpił Pavla Mareša
Tabela (15-16) → brak danych

Finał Kontynentalny 
 2 lipca 1970 r. (czwartek),  Abensberg

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Zawody przerwano po 16. biegu
Punktacja (11-16) → brak danych

Eliminacje skandynawsko-brytyjskie

Eliminacje skandynawskie

Szwecja

Ćwierćfinały 
 Målilla (1)
 26 kwietnia 1970 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 8+1 do półfinału szwedzkiego

 Visby (2)
 1 maja 1970 r. (piątek),  Visby

Awans: 8 do półfinału szwedzkiego

 Vetlanda (3)
 3 maja 1970 r. (niedziela),  Vetlanda

Awans: 8+1 do półfinału szwedzkiego

 Linköping (4)
 22 maja 1970 r. (piątek),  Linköping

Awans: 8 do półfinału szwedzkiego

Półfinały 
 Borås (1)
 25 maja 1970 r. (poniedziałek),  Borås

Awans: 4 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Sigvard Johansson zastąpił Leifa Johanssona

 Göteborg (2)
 28 maja 1970 r. (czwartek),  Göteborg

Awans: 4 do Finału Skandynawskiego

Finał Skandynawski 
 4 czerwca 1970 r. (czwartek),  Eskilstuna

Awans: 8 do Finału Brytyjsko-Skandynawskiego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Leicester (1) 
 13 maja 1970 r. (środa),  Leicester

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Sheffield (2) 
 21 maja 1970 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 9 czerwca 1970 r. (wtorek),  Londyn – West Ham

Awans: 8 do Finału Brytyjsko-Skandynawskiego

Finał Skandynawsko-Brytyjski 
 1 lipca 1970 r. (środa),  Coventry

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 20 lipca 1970 r. (poniedziałek),  Leningrad

Awans: 10 do Finały Światowego
Uwaga! Ove Fundin miał zastąpić Bengta Janssona ale ostatecznie wybór padł na Trevora Hedge’a

Finał Światowy 
 6 września 1970 r. (niedziela),  Wrocław – Stadion Olimpijski

1970
1970 w sporcie żużlowym